Anais kan avse:

 Anais, Charente – en kommun i departementet Charente i Frankrike
 Anais, Charente-Maritime – en kommun i departementet Charente-Maritime i Frankrike
 Anais (namn) – ett kvinnonamn